

Austria 
 Auerbach – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Auerbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf
 Auerbach – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis
 Auerbach/Vogtl. – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland
 Auerbach in der Oberpfalz – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach

Osoby 
 Auerbach – ród
 Berthold Auerbach – niemiecki pisarz
 Chaim Auerbach – rabin Łęczycy, pisarz religijny
 Dan Auerbach – amerykański muzyk
 Erich Auerbach – niemiecko-żydowski filolog
 Herman Auerbach – polski matematyk żydowskiego pochodzenia
 Leopold Auerbach – niemiecki lekarz neurolog i biolog
 Marian Auerbach – polski filolog klasyczny żydowskiego pochodzenia
 Rachela Auerbach – polska pisarka, historyk, tłumaczka i psycholog narodowości żydowskiej
 Red Auerbach – amerykański trener koszykarski

Zobacz też 
 Auerbach-Burkhardtsdorf-Gornsdorf